

Anno 
 915 o 915 a.C.

Codici 
 915 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di River Oaks Observatory, di New Branfels, nella Contea di Comal, del Texas

Matematica 
 915 – numero